Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на трећем Европском првенству у атлетици у дворани 1972. 12. марта 1972. године у Палати спортова у Греноблу, Француска.

Титулу освојену у Софији 1971. одбаранио је Волфганг Нордвиг из Источне Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 скакача мотком из исто толико земаља.

  Данска (1)
  Источна Немачка (1)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Италија (1)
  Мађарска (1)
  Пољска (1)
  Совјетски Савез (1)
  Шпанија (1)
  Шведска (1)
  Уједињено Краљевство(1)
  Западна Немачка (1)

Рекорди 
Извор:

Освајачи медаља

Коначан пласман 
Извор:

Укупни биланс медаља у скоку мотком за мушкарце после 3. Европског првенства у дворани 1970—1972.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, екипно

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕПА 1972 на сајту todor66.com
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА].

Европско првенство у атлетици у дворани 1972.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици у дворани